In 2016 werd het 76ste Campeonato Piauiense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 29 januari tot 26 mei. Ríver werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finale
De finale tussen Ríver en Altos zou gespeeld worden op 8 en 19 juni, maar omdat Altos een niet-speelgerechtigde speler opgesteld had trok Ríver naar de rechtbank en kreeg zo de titel toegewezen.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui